Table des caractères Unicode U+0C00 à U+0C7F (3 072 à 3 199 en décimal).

Télougou (Unicode 1.1 à 14.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture alphasyllabique (abugida) télougou : voyelles indépendantes, consonnes, signes voyelles, diacritiques, chiffres, signe de ponctuation et formes numérales (pour fractions et poids).

Les caractères U+0C01 à U+0C03, U+0C46 à U+0C48, U+0C4A à U+0C4D, U+0C55 et U+0C56 sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la lettre télougou ka « క » (U+0C15) à des fins de lisibilité.

Note : certains navigateurs ne positionnent pas correctement les diacritiques U+0C3E à U+0C40, U+0C46 à U+0C48, U+0C4A à U+C4D, U+0C55 et U+0C56, qui devraient apparaître au-dessus et/ou en dessous de la lettre de base, et non à droite de celle-ci (toutefois cela ne cause pas une interprétation incorrecte du texte lors de la lecture). Le diacritique U+0C56 (marque de longueur télougou ai) n’est normalement utilisé qu’en combinaison avec un premier diacritique U+0C46 (signe voyelle télougou e), ou avec la voyelle indépendante e (U+0C0E).

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 8.0

Compléments Unicode 11.0

Compléments Unicode 12.0

Compléments Unicode 14.0

Voir aussi

Liens externes 
   Telugu, tableau sur le site Unicode.
   Télougou, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

000C0